Алексе́й Станке́вич:
 Станкевич, Алексей Борисович (1974—2000) — российский моряк, капитан медицинской службы АПРК «Курск», Герой Российской Федерации (посмертно).
 Станкевич, Алексей Иванович (1856—1922) — российский библиотекарь, историк и переводчик, племянник Александра и Николая Станкевичей.